Koffka ist der Familienname folgender Personen:

 Else Koffka (1901–1994), deutsche Juristin, Richterin am Bundesgerichtshof
 Friedrich Koffka (1888–1951), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Kurt Koffka (1886–1941), deutscher Psychologe
 Mira Koffka (1886–1977/78), deutsche Übersetzerin
Otto Koffka (1867–1943), deutscher Jurist